

Топонім

Гент — місто в Бельгії.

Гент — місто, штат Кентуккі
 Гент — місто, штат Міннесота
 Гент — місто, штат Нью-Йорк
 Гент — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гент — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Інше
 Гент (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни